Валентин Витальевич Парамонов (р. 06.11.1951) — российский учёный, доктор физико-математических наук, специалист в области физики и техники ускорителей, лауреат премии им. В. И. Векслера (2015).

После окончания МИФИ (1974) работает в Институте ядерных исследований АН СССР (РАН): , младший, старший, ведущий научный сотрудник, Отдел ускорительного комплекса.

Участвовал в разработке и усовершенствовании ускорителей и ускоряющих систем, в том числе для комплексов TRIUMF, DESY, KEK, J-PARC.

Тема докторской диссертации (2002): «Компенсированные электродинамические структуры для ускорителей заряженных частиц».

Премия Векслера 2015 года — за цикл работ «Исследование, разработка, сооружение и запуск ускоряющих структур».

Источники 
 http://www.inr.ru/rus/list.html#prm
 http://www.inr.ac.ru/a/history/11/11116.htm

Физики-ускорительщики
Лауреаты премии имени В. И. Векслера
Физики России